Jerry Lewis (1926-2017) — comediante e produtor estadunidense
Jerry Lee Lewis — músico estadunidense, considerado um dos precursores do rock
Will the Real Jerry Lewis Please Sit Down — desenho animado de 1970

Desambiguações de antropônimos